Абдулла Ад-Досарі — саудівський футболіст, захисник клубу «Аль-Іттіхад»
 Убейд Ад-Досарі — саудівський футболіст, захисник клубів «Аль-Вахда» (Мекка) та «Аль-Аглі»